Catamount Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Catamount Hill (Connecticut)	
 Catamount Hill (New Hampshire)	
 Catamount Hill (Warren County, New York)	
 Catamount Hill (Westchester County, New York)